

Dessin 
L'encrage est, en dessin, la technique qui consiste à surligner une esquisse, généralement effectuée au crayon (appelé crayonné), par une couche plus précise noire, généralement à l'encre de Chine.

Imprimerie 
En imprimerie, l'encrage est l'action d'encrer, en particulier les rouleaux d'une presse. C'est également l'ensemble mécanique ou électromécanique d'une machine à imprimer qui permet l'alimentation en encre de la forme d'impression.

Autres
 Encrage (maison d'édition)
 Encrage (dessin)